

Patronymie
 August Josef Hagemann (1875-1950) est un homme politique allemand.
 Klaus Hagemann (1947- ) est un homme politique allemand.
 Wolf Hagemann (1898–1983) est un Generalleutnant pendant la Seconde Guerre mondiale 
Nom composé
 Johan Christopher Hagemann Reinhardt (1778-1845) est un zoologiste danois.